Welsh House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Welsh House (New York), ID-Nr. 97000081
 Welsh House (North Dakota), ID-Nr. 80002921